Aňuj může znamenat:
 Aňuj (přítok Amuru) — řeka v Chabarovském kraji v Rusku, pravý přítok Kolymy.
 Aňuj (přítok Kolymy) — řeka v Jakutské republice v Rusku, pravý přítok Amuru.

Související články 
 Velký Aňuj — řeka v Čukotském autonomním okruhu a v Jakutské republice v Rusku v povodí Kolymy, zdrojnice Aňuje
 Malý Aňuj — řeka v Čukotském autonomním okruhu a v Jakutské republice v Rusku v povodí Kolymy, zdrojnice Aňuje